El discurso del rey hace referencia a varios artículos:
 El discurso del rey, una película británica de 2010 cuyo título original es The King's Speech,  dirigida por Tom Hooper a partir del guion escrito por David Seidler;
 El discurso del rey, expresión por la que comúnmente es conocido en España el mensaje institucional que dirige el rey a los ciudadanos todos los años en Nochebuena;
 El discurso del rey, una de las expresiones por la que comúnmente es conocido el mensaje extraordinario a la nación que dirigió el rey Felipe VI el 3 de octubre de 2017, con motivo de la crisis provocada por el referéndum, constitucionalmente ilegal, convocado por el Gobierno de Cataluña y suspendido por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre de aquel año;
 El discurso del rey sobre la independencia del Congo, pronunciado el 13 de enero de 1959 por Balduino de Bélgica,  para anunciar que Bélgica trabajaría por la plena independencia del Congo Belga;